Die Liste der Limeskastelle in Kroatien und Serbien umfasst alle römischen Militärlager, die der Kontrolle und Verteidigung der Außengrenze der römischen Provinzen Pannoniens (Pannonia) auf dem Gebiet des heutigen Kroatien und Serbien dienten (Limes Pannonicus).

Die Reihenfolge, Steckeneinteilung und -benennung bezieht sich auf die Besprechung, wie sie von dem Archäologen Zsolt Visy in seinem Standardwerk „Der pannonische Limes in Ungarn“ für Deutschland erstmals umfassend dokumentiert worden ist: Die Aufzählung erfolgt von Norden – immer der Donau entlang – nach Süden.

Der Limes Pannonicus in Kroatien und Serbien

Siehe auch 	 
 Limes
 Liste der Kastelle des Donau-Iller-Rhein-Limes	 
 Liste der Kastelle am Obergermanisch-Raetischen Limes	 
 Liste der Kastelle in Noricum und Oberpannonien	 
 Liste der Limeskastelle in Ungarn
 Liste der Limeskastelle in Dakien

Literatur 
 András Mócsy: Eine spätrömische Uferfestung in der Batschka? In: Osjecki zbornik 12 (1969), S. 71–79.
 Danica Pinterović: Limesstudien in der Baranja und in Slawonien. In: Archaeologia Iugoslavia. 9 (1968), S. 55–82.
 Zsolt Visy: Der pannonische Limes in Ungarn. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 1988, ISBN 3806204888.

!Limeskastelle in Kroatien
Limeskastelle
Kastelle Kroatien
!
!Limeskastelle
!Limeskastelle